Genesis (film, 1964), film de . 
 Genesis (film, 1986), film de Mrinal Sen.
 Genesis (film, 1998), film de Nacho Cerda.
 Genesis (film, 2004), film de Claude Nuridsany et Marie Pérennou.
 Children of the Corn : Genesis (2011), film d'horreur américain de Joel Soisson.
 Rec 3 Génesis (2012), film d'horreur espagnol de Paco Plaza.
 Genesis (film, 2016), film de Freddie Hutton-Mills et .